Chowder  puede referirse a:

 Chowder, una serie de televisión creada por Cartoon Network Studios.
 Chowder, una variedad de sopas.
 Chowder, personaje de la película Monster House.